Velika nagrada Cremone 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1929. Odvijala se je 29. septembra 1929 na italijanskem uličnem dirkališču v Cremoni.

Dirka
R1 = do 1100 cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = nad 1500 cm³ 

|-
! 1
| 40
|  Gastone Brilli-Peri
| SA Ital. Ing. Nicola Romeo| Alfa Romeo P2 (R3)
| 5
| 1:47:00,8
| 
|-
! 2
| 50
|  Achille Varzi| SA Ital. Ing. Nicola Romeo
| Alfa Romeo P2 (R3)
| 5
| +11,2 s
| 
|-
! 3
| 48
|  Ernesto Maserati
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati 26B (R3)
| 5
| +1:03,0
| 
|-
! 4
| 22
|  Luigi Arcangeli
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R2)
| 5
| +1:42,6
| 
|-
! 5
| 12
|  Filippo Sartorio| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 5
| +53:59,6
| 5
|-
! 6
| 6
|  Luigi Premoli
| Privatnik
| Salmson GP (R1)
| 5
| +54:19,6
| 3
|-
! 7
| 14
|  Arrigo Sartorio| Privatnik
| Salmson (R1)
| 5
| +1:08:45,0
| 6
|-
! Ods
| ?
|  Juan Malcolm
| Privatnik
| Maserati 26B (R3)
| 4
| 
| 
|-
! Ods
| 2
|  Luigi Platé
| Privatnik
| Lombard AL3 (R1)
| 3
| Motor
| 1
|-
! Ods
| 20
|  Amedeo Ruggeri
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 2
| 
| 
|-
! Ods
| 8
|  Abele Clerici
| Privatnik
| Salmson VAL (R1)
| 2
| Trčenje
| 4
|-
! Ods
| 24
|  Tazio Nuvolari
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R2)
| 2
| Motor
| 
|-
! Ods
| ?
|  Amedeo Bignami
| Privatnik
| Bugatti T35 (R3)
| 1
| 
| 
|-
! Ods
| 36
|  Baconin Borzacchini
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati V4 (R3)
| 1
| Predrta guma
| 
|-
! Ods
| 4
|  Antonio Zanelli
| Privatnik
| Maserati 26C (R1)
| 0
| 
| 2
|-
! Ods
| 16
|  Clemente Biondetti
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 0
| Sklopka
| 7
|-
! DNS
| 52
|  Fritz Caflisch
| Privatnik
| Mercedes-Benz S (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 10
|  Carlo di Vecchio
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 18
|  Vittorio Chierici
| Privatnik
| Bugatti (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  Giovanni Alloatti
| Privatnik
| Bugatti (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  Cleto Nenzioni
| Privatnik
| Maserati 26B (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  Giampiero Nenzioni
| Privatnik
| Bugatti (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ? 
|  Giulio Foresti
| Privatnik
| Bugatti (R3)
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929